Enciso (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Santander
Enciso (Spanje), een gemeente in de Spaanse regio La Rioja